

Localidades

Cerje (Kraljevo)
Cerje (Pantelej)

Desambiguação